Henri Collomb peut désigner :

 Henri Collomb (1907-1997), homme politique français ;
 Henri Collomb (1913-1979), psychiatre français.